Termin CAMK ima više značenja.

 Ca2+/kalmodulin-zavisne proteinske kinaze, enzim
 6-Oksokamforna hidrolaza, enzim